Замок До (, ) расположен у деревни Крислох (графство Донегол). Исторически был крепостью клана Суинни (Sweeney). Построенный в XVI веке, является одним из лучше всего сохранившихся укреплений северо-запада Ирландии. Известно, что именно сюда во время Войны трёх королевств вернулся Овен Роу, чтобы в 1642 году возглавить войска.

Брайан Макфадден сделал в этом замке предложение своей уже бывшей жене в 2001 году, там же, где его дед делал предложение его бабушке.

См. также 
 Список замков Ирландии

Примечания 

Замки графства Донегол
Национальные памятники в графстве Донегол
Замки, построенные в XVI веке